

Rodada preliminar

|}

Notes
1 desqualificado.

Primeira rodada 

|}

Notes
1 Mighty Barrolle foi Disqualificado.

Oitavas de finais

|}

Notes
1 apenas uma partida jogada em Uganda devido à guerra civil no Zaire (depois chamada de República Democrática do Congo).

Quartas de final

|}

Semi-finais

|}

Finais

Jogo 1

Jogo 2

Técnicos

EST :  Youssef Zouaoui 
APL :  Jorge Ferreira

Agregado

|}

Campeão

Ver também
Liga dos Campeões da CAF de 1997
Copa da CAF

Links Externos
CAF Cup 1997 - rsssf.com

Copa da CAF
1997 no futebol